

Лещани — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Лещани — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лещани — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства